Вуглегірськ — топонім:
 Україна:
 Вуглегірськ — місто обласного підпорядкування у Донецькій області України.
 Вуглегірськ — вузлова пасажирська та вантажна залізнична станція у місті Вуглегірськ Донецької області.
 Росія:
 Вуглегірськ — місто в Сахалінській області Росії.
 Вуглегірськ — морський порт в Сахалінській області Росії.
 Вуглегірськ — селище міського типу в Амурській області Росії.

Див. також 
 Вуглегірський
 Вуглегірський муніципальний район
 Вуглегірська міська рада
 Вуглегірське тролейбусне депо
 Вуглегірський тролейбус
 Вуглегірський трамвай
 Шахта «Вуглегірська»
 Вуглегірська ТЕС